Yasuhiko Genku Kimura (nascido em 1954) é um filósofo, escritor e conferencista japonês radicado nos Estados Unidos desde 1983. Autor de Think Kosmically Act Globally e The Book of Balance, uma tradução do Tao Te Ching de Lao Tzu. 

Kimura procura integrar o pensamento ocidental com as tradições espiritualistas orientais. Foi ordenado monge budista aos 21 anos de idade na escola Soto Zen, tendo também viajado pela Índia com o objetivo se aprofundar seus conhecimentos sobre filosofia e religião orientais.

Filósofos do Japão
Filósofos dos Estados Unidos
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Monges budistas